Пескара () — провинция в Италии, в регионе Абруццо.

Физико-географическая характеристика 

Провинция Пескара, наименьшая из провинций региона Абруццо, расположена между восточными склонами Апеннинских гор и Адриатическим морем. На юго-востоке она граничит с провинцией Кьети, на западе — Л’Акуила, на севере — Терамо. Западная часть провинции покрыта горами, на востоке — песчаные морские пляжи. По территории провинции протекают реки Атеро, Пескара, Орта, Тирино и Таво. В провинции расположены два искусственных водоёма: Аланно и Пенне. Оба водоёма имеют охранный статус.

Столицей провинции является город Пескара — индустриальный город-порт и крупнейший транспортный узел региона, береговая линия которого протянулась на 16 км.

История 
Провинция берёт название от слова piscaria, которое в переводе с латинского означает «рыбный рынок». Она была образована в 1927 году и включала в себя части провинций Кьети и Терамо, две коммуны Пескара и Кастелламаре-Адриатико, разделённые рекой Атеро.

Провинция сильно пострадала во время бомбардировок Второй мировой войны. Город Пескара был почти полностью разрушен, Пополи подвергался бомбардировкам дважды. В ходе первой бомбардировки британскими войсками был разрушен мост «Julius Caesar», соединяющий Пескару с Римом. В ходе второй, прошедшей 22 марта 1944 года погибло большое количество мирных жителей.

Население 
Пескара является самой густонаселённой провинцией региона. На 1 январе 2014 года по данным национального института статистики население провинции составляло 322,401 человек, из них женщин — 167,387, мужчин — 155,014.

В провинции находится 46 населённых пунктов:

Экономика 
В провинции развиты рыболовство и сельское хозяйство, туристическая отрасль, находятся основные порта и индустриальные центры региона.

Культура 
Пескара является одной из самых современных провинций региона, лишь небольшое количество исторических зданий и сооружений сохранилось до наших дней. В городе Пескара находится музей Museo delle Genti d’Abruzzo, музей современного искусства Vittoria Colonna, археологический музей, каждый год в июле проходит джазовый фестиваль. Среди других музеев провинции музей традиционного и народного искусства в городе Пиччано, замок-музей Салле, музей оливкового масла в Лорето-Апрутино. В Куньоли ежегодно в августе проходит фестиваль арростичини, национального блюда типа шашлыка, родиной которого считается эта коммуна.

Примечания